Sopotnica kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Sopotnik, ort, Republika Srpska,

Nordmakedonien 

 Sopotnica (ort), Opsjtina Demir Hisar, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar